Vít Budínský (né le  à Ústí nad Labem en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || HC Slovan Ustecti Lvi U18 || Extraliga U18 || 52 || 20 || 14 || 34 || 26 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2004-2005 ||  HC Karlovy Vary U18 || Extraliga U18 || 45 || 26 || 25 || 51 || 44 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|  HC Karlovy Vary U20 || Extraliga U20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Karlovy Vary U20 || Extraliga U20 || 47 || 18 || 12 || 30 || 36 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2006-2007 || HC Karlovy Vary U20 || Extraliga U20 || 40 || 28 || 25 || 53 || 42 || 7 || 5 || 5 || 10 || 8
|-
| rowspan='2'| 2007-2008 || HC Karlovy Vary U20 || Extraliga U20 || 40 || 29 || 56 || 85 || 68 || || || || || 
|-
| HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2008-2009 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga 
|| || || || || || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Most || 1.liga || 42 || 8 || 15 || 23 || 22 || 11 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
| rowspan='2'|2009-2010 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| HC Hradec Kralove || 1.liga || 40 || 19 || 12 || 31 || 32 || 12 || 5 || 7 || 12 || 6
|-
| 2010-2011 || HC Hradec Kralove || 1.liga || 44 || 21 || 12 || 33 || 54 || 7 || 3 || 0 || 3 || 10 
|-
| 2011-2012 || HC Hradec Kralove || 1.liga || 49 || 16 || 19 || 35 || 32 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2012-2013 || HC Hradec Kralove || 1.liga || 47 || 11 || 14 || 25 || 34 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| rowspan='2'|2013-2014 || HC Slovan Ústí nad Labem 
|| 1.liga || 17 || 3 || 2 || 5 || 4 || || || || || 
|-
| HC Litoměřice || 1.liga || 35 || 8 || 10 || 18 || 16 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| rowspan='2'|2014-2015 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga 
|| 35 || 11 || 17 || 28 || 49 || || || || || 
|-
|  HC Most || 1.liga || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0 
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 22 || 22 || 44 || 20 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 22 || 12 || 19 || 31 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26||21||15||36||51|| 3 || 6 || 3 || 9 || 4
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 24 || 20 || 15 || 35 || 16 || 5 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 10 || 22 || 32 || 20 || 4 || 4 || 2 || 6 || 8
|- 
| 2020-2021 || Corsaires de Dunkerque  || Division 1 || 10 || 8 || 13 || 21 || 8 || - || - || - || - || -
|- 
| 2021-2022 || Corsaires de Dunkerque  || Division 1 || 26 || 13 || 19 || 32 || 22 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Ústí nad Labem
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Most
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace